El nombre de Iglesia de Santa Engracia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a Santa Engracia.

Advocación 
 Engracia de Zaragoza (†304), mártir y santa cristiana – Festividad: 16 de abril.
 Engracia de Segovia (), mártir y santa cristiana.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

en España 
 Iglesia de Santa Engracia, templo católico en la ciudad de Madrid.
 Iglesia de Santa Engracia, templo católico en la localidad de Santa Engracia del Jubera, La Rioja.
 Iglesia de Santa Engracia, templo católico en la localidad de Uztárroz, Navarra.
 Iglesia de Santa Engracia, templo católico en la localidad de Valverde de la Virgen, León.
 Iglesia de Santa Engracia (B.I.C.), templo católico en la ciudad de Zaragoza.

en Portugal 
 Iglesia de Santa Engracia, templo católico que es el Panteón Nacional (Panteão Nacional) en la ciudad de Lisboa.